Артём Влади́мирович Дра́бкин (род. 25 июля 1971) — российский общественный деятель и писатель. Руководитель интернет-проекта «Я помню», автор сборников интервью с ветеранами-участниками Великой Отечественной войны. Составитель серий книг воспоминаний ветеранов «Солдатские дневники» и «Окопная правда». Автор сценариев документальных фильмов и сериалов.

Биография 
Родился 25 июля 1971 года в Москве. Окончил биолого-химический факультет Московского Педагогического Университета, .

С 2001 по 2014 год — руководитель интернет-проекта «Я помню», занимается устной историей: собирает и публикует на сайте и в книгах воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны.

Создатель и идеолог военно-исторического портала Warspot, в котором работал с 2014 по 2016 гг.

В 2019 году создал и ныне ведёт канал «Tactic Media» на YouTube.

В 2022 году публично поддержал мобилизацию в России, сравнив "спецоперацию" с Великой Отечественной Войной, но отказался отправить своего сына в армию.

Книги 
Некоторые книги и публикации:

В соавторстве 
  
  
 Драбкин А., Михин П. «Мы дрались с „Тиграми“». — М. Эксмо, Яуза, 2010. 696 с. — ISBN 978-5-699-39661-0
 Драбкин А., Иринчеев Б. «А зори здесь громкие». Женское лицо войны — М. Эксмо, Яуза, 2012. 288 с. — ISBN 978-5-699-58145-0
 Драбкин А., Исаев А. «Barbarossa Through Soviet Eyes: The First Twenty-Four Hours» — Pen & Sword, 2012. — ISBN 978-1844159239
 Драбкин А., Бровицин А. «Сапер ошибается один раз». Войска переднего края . — М. Эксмо, Яуза, 2012. 256 с. — ISBN 978-5-699-57432-2
 Драбкин А., Бровицин А. «Проверено — мин нет». Саперы Великой Отечественной: «потом и кровью» . — М. Эксмо, Яуза, 2012. 256 с. — ISBN 978-5-699-58322-5
 Драбкин А., Койфман Г. «Я дрался в штрафбате. „Искупить кровью!“». — М. Эксмо, Яуза, 2013. 320 с. — ISBN 978-5-699-65480-2

Документальные сериалы 
 2010 — Великая война (в соавторстве с Алексеем Исаевым)
 2010 — Освободители
 2013 — Диверсанты (в соавторстве с Александром Колпакиди).
 2014 — Война в Корее (в соавторстве с Владимиром Крупником)

Награды и премии 
 2001—2012 — Грант Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на создание сайта «Я помню».
 Royal Television Society Journalism Aawards News — International: ITV News at 10.30 — «The Beslan Siege 2005»
 2005 — Prix Bayeux-Calvados award Television
 Nimphe d’Ore 45 festival de television de Monte-Carlo Beslan school seige ITN: «Meilleur Reportage d’Actualite 2005»
 2006 — Всероссийский конкурс СМИ «Патриот России». Диплом победителя конкурса в номинации «За организацию и проведение патриотической акции в СМИ» — «Сергей Смирнов» (специальный приз).

Семья 
Есть двое детей.

Примечания

Ссылки 

 Интервью на радио «Маяк»
 Рецензия Анны Балуевой: Алексей Исаев, Артем Драбкин «22 июня — 9 мая. Великая Отечественная война», Издательство «ЭКСМО», 2015
 Игорь Карев. «А было это так…»

Устные историки
Историки России